Goodrich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael A. Goodrich
 Sherel Goodrich